Elverhøj kan henvis til:

 Elverhøj - skuespil
 Elverhøj (film fra 1910) - film instrueret af Jørgen Lund
 Elverhøj (kortfilm fra 1910) - film instrueret af Gunnar Helsengreen
 Elverhøj (film fra 1917) - film instrueret af Sigurd Lomholt og Aage Brandt.
 Elverhøj (film fra 1939) - film instrueret af Svend Methling